Ana Lúcia (cantora)
Ana Lúcia (Belo Horizonte)
3848 Analucia

Desambiguações de antropônimos